Malbranchea är ett släkte av svampar. Malbranchea ingår i familjen Myxotrichaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Malbranchea